

Беррінгтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Беррінгтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Беррінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Беррінгтон — місто, штат Род-Айленд
 Беррінгтон — селище, штат Іллінойс